Андржейовский, Антон Лукьянович (1785—1868) — российский ботаник, зоолог польского происхождения.
 Андржеевский, Иван Иванович (1823—1915) — русский военный врач, доктор медицинских наук.

См. также